Az 1994-1995-ös magyar bajnokságot a Ferencváros nyerte meg az Újpest és a Debrecen előtt. Kiesett a EMDSZ Soproni LC és a Nagykanizsai Olajbányász SE. Osztályzót játszott a Vác és Parmalat FC. A mérkőzéseken az átlagnézőszám 5806 fő volt, ez 8,1%-kal több, mint az előző évi, ami a rendszerváltás óta mindmáig a legmagasabb érték a magyar bajnokságban azóta íródó történetében. Feljutók: MTK, Haladás VSE, osztályozó után a Parmalat és a Vác maradt az élvonalban.

Ismét bevezette az MLSZ a 3-1-0 pontozási rendszert, a győzelem 3, a döntetlen pedig egy pontot ért.

Osztályozók:
 Salgótarjáni BTC – Parmalat FC 0-1, 1-2.
 Vác FC-Samsung – BKV Előre SC 4-0 , 1-1.

A végeredmény 

Bajnokcsapat Ferencvárosi Torna Club játékosai: ifj. Albert Flórián, Balogh Tamás, Bubcsó Norbert, Kenneth Christiansen (dán), Czéh László, Gregor József, Hrutka János, Kecskés Zoltán, Keller József, Goran Kopunović (szerb), Szerhij Kuznyecov (ukrán), Lisztes Krisztián, Lipcsei Péter, Nagy Zsolt, Eugen Neagoe (román), Páling Zsolt, Simon Tibor, Szekeres Tamás, Szeiler József, Szűcs Mihály, Telek András, Zavadszky Gábor.

Edző: Novák Dezső

Kereszttáblázat

Díjak

A góllövőlista végeredménye

Nézőszám 

Az NB I átlag nézőszám: 5 852 fő volt, ami 8,1%-kal több az előző évinél.

Források 
 Magyar bajnoki szezonok 1981-1996 
 A magyar bajnokságok nézőszámstatisztikái 1987-1999 között
 Nemzeti sport

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1
Magyar 1